Государственный гимн Чукотского автономного округа — один из символов Чукотского автономного округа, наряду с флагом и гербом. Он был написан и положен на музыку К. Н. Келеной-Зориной в 2000 году. Официально принят 4 октября 2000 года.

Текст 
1
Родина моя, омытая морями
Недрами богатая земля.
Здесь живёт народ со всей страны великой
Как одна надежная семья.

Припев
Тундра! Бескрайняя тундра. Чукотка!
Реки-кристальной воды Чукотка!
Горы, озера, равнины Чукотка!
Славим просторы твои!

2
Солнца яркий луч красит гор вершины,
Первым озаряя флаг страны.
Это край Чукотский, часть большой России
Прославляем всей душою мы!

Припев
Тундра! Бескрайняя тундра. Чукотка!
Реки-кристальной воды Чукотка!
Горы, озера, равнины Чукотка!
Славим просторы твои!

Примечания 

Гимны по регионам
Чукотский автономный округ
Гимны России и СССР